The Moonstone steht für:

 The Moonstone, Originaltitel von Der Monddiamant, Roman von Wilkie Collins (1868)

Filme:
 The Moonstone (1909), US-amerikanischer Kurzfilm
 The Moonstone (1915), US-amerikanischer Film von Frank Hall Crane 
 The Moonstone (1934), US-amerikanischer Film von Reginald Barker 
 The Moonstone (1997), britischer Fernsehfilm von Robert Bierman 

Fernsehserien:
 The Moonstone (Fernsehserie, 1959), britische Fernsehserie 
 The Moonstone (Fernsehserie, 1972), britische Fernsehserie 
 The Moonstone (Fernsehserie, 2016), britische Miniserie